Бельведере-Ланге () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 380 человек (2008 г.), плотность населения составляет 95 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 12060. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны считается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20090314095057/http://www.comunebelvederelanghe.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики